Karrenberg ist:

 der frühere Name der Gemeinde Kamberk in Tschechien

Karrenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Karrenberg (* 1959), deutscher Informatiker und Internet-Pionier, der in den Niederlanden lebt
 Friedrich Karrenberg (1904–1966), deutscher evangelisch-reformierter Sozialethiker, Hochschullehrer und Leitungsmitglied der Evangelischen Kirche im Rheinland
 Herbert Karrenberg (1913–1982), Neusser Kaufmann und Politiker
 Herbert Karrenberg (Geologe) (1909–1983), deutscher Geologe
Siehe auch:
Karnberg